Trixie – variante del nome proprio di persona Beatrice
Trixie – film statunitense del 2000 diretto da Alan Rudolph
Trixie – un carattere tipografico
Trixie – personaggio della serie My Little Pony - L'amicizia è magica
Trixie – personaggio della serie Lazy Town
Trixie – personaggio della serie Deadwood